Ceredigion peut désigner :
 le royaume de Ceredigion, un royaume médiéval du sud-ouest du pays de Galles ;
 le district du Ceredigion, un ancien district administratif du comté du Dyfed, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le comté du Ceredigion, une zone principale, en vigueur depuis 1996 ;
 Ceredigion, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Ceredigion, une circonscription des parlements d’Angleterre, de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni utilisée depuis 1536 pour les élections générales de la Chambre des communes (sous le nom de Cardiganshire de sa fondation à 1945).